Димитровград (, ) — населенный пункт городского типа в Пиротском округе Республики Сербия, административный центр общины Димитровград. Расположен на реке Нишава.

Топоним 
В 1521 году при султане Сулеймане I местность называлась Tekvur Binari (царский фонтан) и служила резиденцией.

Современное название Цариброд получил после Второй мировой войны. Декретом правительства городу присвоено имя руководителя Болгарии и бывшего главы Коминтерна Георгия Димитрова.

История 

В 1885 году в сербско-болгарскую войну город стал местом военных действий. Сначала его заняла Дунайская дивизия сербов, а после битвы при Сливнице город заняли болгарские войска.

В 1888 году Болгарские государственные железные дороги проложили пути к сербской границе, где через Димитровград дорога соединялась с Нишем и позволяла проход Восточного экспресса. В этом же году в городе открылось читалище "Христо Ботев".

В 1892 году построена православная Церковь рождества Богородицы с иконостасом Самоковской школы.

После первой мировой войны город с Западными окраинами тогдашней Болгарии по Нёйискому договору вошёл в состав Югославии.

Население 
Население города по переписи 2002 года было 6968 человек, из которых:

Уроженцы 
 Златан Дудов — кинорежиссёр, коммунист.

См. также 
Босилеград

Примечания

Ссылки 
 Культурно-информационный центр болгар в Димитровграде (архивированный, на болг.)

Населённые пункты Сербии
Объекты, названные в честь Георгия Димитрова
Города, названные в честь людей
Переименованные населённые пункты Сербии